Краснуха — інфекційне захворювання людини.
 Краснуха винограду — інфекційне захворювання винограду.